Quake puede referirse a:

 Quake, una serie de videojuegos desarrollados id Software.
 Quake, el primer videojuego de la serie anterior.
 Quake engine, un motor gráfico de id Software.
 Quake, un personaje de Marvel Comics.
 Quake, un lago en el estado de Montana (Estados Unidos).